El término Estación San Pedro puede hacer referencia a:

Argentina
Estación San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Estación San Pedro, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Chile
 Estación San Pedro en la Región de Antofagasta.
 Estación San Pedro en la región de Atacama.
 Estación San Pedro, en la región de Valparaíso.
 Estación San Pedro, en la región del Biobío.

Colombia
 Estación San Pedro de la ciudad de Cali, Colombia.
 Estación San Pedro de la ciudad de Medellín, Colombia.

España
Estación de San Pedro del Arroyo en el municipio homónimo, España.
Estación de San Pedro de Oza en el municipio de Oza-Cesuras, España.
Estación de San Pedro de Rudagüera en el municipio de Alfoz de lloredo, España.
Estación de San Pedro del Sil en el municipio de Pantón, España.

México
Estación San Pedro de los Pinos en la Ciudad de México, México.

Perú
Estación San Pedro, en la ciudad de Cusco, Perú.